Acehuche kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Acehuche (ort i Spanien), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Acehúche, kommun, Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar